Reservense – abitanti di Reserva do Cabaçal
Reservense – abitanti di Reserva